

Geografia

Austria 
 Bergern bei Pöggstall – frazione di Pöggstall, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Bergern im Dunkelsteinerwald – comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Bergern-Maierhöfen – frazione di Zelking-Matzleinsdorf, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)

Germania 
 Bergern – frazione di Bad Berka, città nel circondario del Weimarer Land (Turingia)
 Bergern – frazione di Reinstädt, comune nel circondario della Saale-Holzland (Turingia)

Pagine correlate 
 Bergen (disambigua)
 Berger